Geraldo Wetzel (Joinville, 1912 — , ) foi um empresário e político brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville em 1947. Foi secretário de Estado da Fazenda no período de 31 de janeiro de 1961 à 12 de fevereiro de 1962.

Era neto de Friedrich Louis Wetzel, imigrante alemão vindo da localidade de Homersdorf, e fundador de uma das primeiras empresas de Santa Catarina, no ano de 1856, a Cia. Wetzel Industrial, fabricante de velas e sabão. Geraldo Wetzel, o décimo sexto neto do fundador, acompanhou a evolução da empresa e ajudou a transformá-la num dos principais complexos fabris do estado e do país, com uma vasta e diversificada produção de velas comuns, velas de luxo, velas decorativas, velas natalinas,  de aniversários e cera para assoalho.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Naturais de Joinville
Prefeitos de Joinville
Empresários de Santa Catarina
Brasileiros de ascendência alemã